Sieben Schiffe der britischen Royal Navy wurden auf den Namen Bellona bzw. HMS Bellona getauft.

 Die erste Bellona wurde 1747 als der französische Freibeuter Bellone gekapert, und in ein 30-Kanonen-Schiff sechsten Ranges umgewandelt, sie wurde 1749 verkauft.
 Die zweite HMS Bellona war ein 74-Kanonen-Schiff dritten Ranges, das von 1760 bis 1814 in Dienst war. Sie war Typschiff der Bellona-Klasse.
 Die dritte HMS Bellona war ein 3-Kanonen-Schiff, das 1794 Stapel gelaufen und 1805 abgewrackt wurde.
 Die vierte Bellona war das französische 28-Kanonen-Schiff Bellone, das 1806 gekapert, 1809 in Blanche umbenannt und 1814 abgewrackt wurde.
 Die fünfte HMS Bellona war ein Kreuzer, der 1890 vom Stapel lief und im August 1894 in Dienst gestellt wurde. Es diente bis 1906 im Channel Squadron.
 Die sechste HMS Bellona war ein Kreuzer, der von 1909 bis 1921 Dienst tat.
 Die siebte HMS Bellona war ein leichter Kreuzer, der 1942 vom Stapel lief, von 1948 bis 1956 an die Royal New Zealand Navy ausgeliehen und 1959 abgewrackt wurde.

Bellona